Ālā Dāgh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ālā Dāgh (bergskedja i Iran), Nordkhorasan, 
 Kūh-e Ālā Dāgh, berg, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar